Иван Андреевич Курганский (1921—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Иван Курганский родился в 1921 году в селе Катичи (ныне — Новозыбковский район Брянской области). После окончания семи классов школы и курсов трактористов работал в колхозе. В октябре 1943 года Курганский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года красноармеец Иван Курганский был наводчиком орудия 1046-го артиллерийского полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 4 сентября 1944 года Курганский участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Гуры в 22 километрах к западу от города Острув-Мазовецка, лично уничтожив 2 танка и большое количество солдат и офицеров противника. В том бою он получил тяжёлое ранение, но продолжал сражаться, пока не погиб. Похоронен в деревне  в районе своего последнего боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года красноармеец Иван Курганский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «За отвагу» (24.6.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (28.9.1944)
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина (18.11.1944)

Память 
В честь Курганского названы улицы в Новозыбкове и Катичах, установлен памятник в Катичах.

Примечания

Литература 
 
 Брянцы — Герои Советского Союза. — Брянск, 1967. — Вып. 2. — С. 33.
 Герои Советского Союза — наши земляки. — Брянск, 1965. — С. 58.

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны